Vogelberg est le nom d'une montagne des Alpes lépontines située à la frontière entre les cantons suisses du Tessin et des Grisons.

 Vogelberg est le nom d'une montage du massif du Jura située dans le canton de Soleure sur la commune de Mümliswil-Ramiswil.

Références